Володимир Стефанович (1858—1938?) — греко-католицький священник Станиславівської єпархії УГКЦ (тепер Івано-Франківська архієпархія УГКЦ).

Життєпис 
Народився 1858 р. Рукоположений на священника 1884 р. Адміністратор парохії, а згодом парох у м. Вашківці на Буковині (1884—1894). Адміністратор парохії с. Корнич Коломийського деканату (1894—1895). Адміністратор парохії с. Стопчатів Пістинського деканату (1895—1898). Парох м. Кути Косівського деканату (1898—1938?).

Джерела 
 Блажейовський Д. Історичний шематизм Станиславівської єпархії (1885—1938). — Львів, 2002. — С. 367.

Священники УГКЦ
Персоналії:Вашківці
Персоналії:Кути